Исла Сан Хосе има више значења:

 Исла Сан Хосе (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Исла Сан Хосе (Сан Хосе Индепенденсија), насеље у савезној држави Оахака у Мексику